Tangerine (englisch für „Mandarine“) steht für:
 Tangerine, Frucht und Pflanze der Art Citrus tangerina
 Tangerine (Comic), Comicfigur der Marvel Comics
 Tangerine (Florida), census-designated place im Orange County, Florida
 Tangerine (Seekabel), Seekabel zwischen Großbritannien und Belgien
 Tangerine (2008), deutsch-marokkanischer Film von Irene von Alberti
 Tangerine, Originaltitel von Tangerine L.A., US-amerikanischer Spielfilm von Sean Baker (2015)
 Tangerine (2016), US-amerikanischer Film von Ryan Layden

Siehe auch:
 Tangerines, estnisch-georgischer Spielfilm von Sasa Uruschadse aus dem Jahr 2013
 Tangerine Dream, Musikformation aus Deutschland